Еллинский — многозначный термин:

 Еллинский — то есть греческий; иногда в значении языческий Отсюда:
 «Еллинский летописец» (также «Летописец Еллинский и Римский») — памятник хронографии.
 Еллинский, Николай Иванович (1796—1855) — российский хирург, ректор Харьковского университета.

Примечания